

Hydronymes 
 Salda (Taguil) est une rivière russe qui se jette dans la rivière Taguil et finit dans le bassin de l'Ob.
 Salda (Toura) est une rivière russe qui se jette dans la rivière Toura également dans le bassin de l'Ob.

Toponymes 
 Verkhniaïa Salda est une ville de l'oblast de Sverdlovsk, en Russie. Elle se trouve dans l'Oural, sur la rivière Salda, à  ( par la route) au nord de Iekaterinbourg et à  à l'est de la ville de Nijni Taguil.

 Nijniaïa Salda est une ville de l'oblast de Sverdlovsk, en Russie. Elle est située sur la rivière Salda (bassin de l'Ob), à  au nord de Iekaterinbourg et à  au nord-est de Nijni Taguil.

Homonymie d'hydronyme